Alvarenga Peixoto (1742-1792), advocat i poeta brasiler
 Daniel Peixoto (1986- ), cantant pop brasiler
 Delfim Peixoto (1941-2016), polític brasiler
 Floriano Peixoto (1839-1895), militar i polític brasiler
 João Paulo Peixoto (1964- ), empresari i professor portuguès
 João Peixoto Alves (1941- ), ciclista portuguès
 José Luís Peixoto (1974- ), escriptor i poeta portuguès
 José Pinto Peixoto (1922-1996), meteoròleg portuguès
 Júlio Afrânio Peixoto (1876-1947), metge, polític i historiador brasiler
 Marília Chaves Peixoto (1921-1961), matemàtica brasilera, esposa de Maurício Peixoto
 Mário Peixoto (1908-1992), cineasta i escriptor brasiler
 Maurício Peixoto (1921-2019), matemàtic brasiler, marit de Marília Chaves Peixoto
 Paulo César Silva Peixoto (1980- ), futbolista portuguès

 Bairro Peixoto, regió de Rio de Janeiro, Brasil
 Gavião Peixoto, municipi de l'Estat de São Paulo, Brasil
 Peixoto de Azevedo, municipi del Mato Grosso, Brasil